Laranja — fruto citrino
Laranja (cor) — cor
Laranja (heráldica) — cor utilizada em heráldica
Laranja (indivíduo) — intermediário em operações financeiras ilícitas
Agente laranja — herbicida desfolhante usado pelo exército norte-americano na Guerra do Vietnã

Desambiguações de cores